Николай Петрович Андреев () — русский советский фольклорист, , профессор Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена.

Биография 
Родился в семье приказчика мануфактурного магазина. Учился в реальном училище, но не окончил, так как в 1910 году был арестован за участие в деятельности Социалистического союза учащихся. Находился под гласным надзором полиции. В 1914 году получил свидетельство о благонадёжности и сдал гимназические экзамены экстерном. В 1918 году окончил историко-филологический факультет Казанского университета. Две его студенческие работы были удостоены золотых медалей. Преподавал на мусульманских педагогических курсах, в педагогическом институте, на рабфаке Казанского университета.

С 1922 года до конца жизни преподавал в Петроградском педагогическом институте имени Герцена (с 1928 года — профессор). Был также сотрудником ИЛЯЗВ.

Исследовал русские и украинские сказки, легенды и баллады: «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне» (1929), «К характеристике украинского сказочного материала» (1934), «Русская баллада» (1936) и др.

Андрееву принадлежит первый серьёзный опыт изучения фольклора, в основе которого лежит учение о смене социально-экономических формаций («Фольклор и его история», 1936). 

В журналах «Украинский фольклор» и «Народное творчество» (1938—1941) он публиковал исследования по теории народного поэтического творчества в советских условиях.

Погиб от голода во время блокады.

Литература

Список произведений

Библиография

Ссылки 
 А. М. Астахова. Николай Петрович Андреев в истории советской фольклористики 20 — 30-х годов на сайте Института русской литературы Российской академии наук.

Фольклористы СССР
Сотрудники Пушкинского Дома
Члены Союза писателей СССР
Выпускники историко-филологического факультета Казанского университета
Жертвы блокады Ленинграда
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Доктора филологических наук